Мартин Дам и Цирил Сук су успешно одбранили титулу победом у финалу над Штефаном Коубеком и Ендием Родиком са 6:2, 6:4.

Носиоци

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 2004."

Отворено првенство Катара у тенису 2004.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови